

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ewcin – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków
 Ewcin – kolonia wsi Lubcza w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław